KaBlam! – amerykański serial animowany z lat 1996–2000 na antenie stacji Nickelodeon. Serial został skonstruowany z krótkometrażowych filmików robionych różnymi technikami animacji, które łączą w całość postaci dwóch „gospodarzy” – Henry i June. Sceny z ich udziałem poprzedzają każdą minikreskówkę – gospodarze je zapowiadają, ale mają też swoje własne przygody pomiędzy. Minikreskówki robione najróżniejszymi technikami (od tradycyjnej animacji, przez animację poklatkową aż po bajki lalkowe). Nakręcono 4 serie kreskówki „KaBlam!”, a każda z minikreskówek pokazywała się i znikała zastępowana przez inną. Były to m.in. „Sniz i Fondue”, „Prometeusz i Bob”, „Życie z Loopy”, „Angela Anakonda” (która następnie awansowała do własnej kreskówki w kanale Fox Life), „Królik Milczek” (później jako oddzielna kreskówka emitowana w Polsce w MiniMaxie), „Action League” (później jako oddzielna kreskówka) i inne. W Polsce serial można było oglądać w lokalnych kablówkach oraz na kanale Fantastic.

Obsada 
 Noah Segan – Henry
 Julia McIlvaine – June
 Jack Riley – Narrator
 Meshach Taylor – Mr. Foot
 Henry Winkler – Fred Stockdale
 Mischa Barton – Betty Ann Bongo
 Rick Gomez – Sniz
 John Kassir – Fondue
 Danielle Judovits – Loopy
 Jaleel White – Larry
 Mary Kay Bergman – Anemia
 Elizabeth Daily – Iodine
 Frank Welker – Dropsy
 Billy West – Louie Hamster
 Jim Belushi – Louie Chameleon
 Tahj Mowry – Randall Flan
i inni

Wersja polska 
Reżyseria: Grzegorz Młudzik
Realizacja nagrań: Maciej Silski
Realizacja dźwięku: Piotr Mielczarek
W polskiej wersji udział wzięli:
 Grzegorz Młudzik – Narrator
 Maciej Mizgalski – Henry
 Katarzyna Bogusz – June
i inni

Lektor: Roch Siemianowski

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Fantastic
 serie I-IV – 1 listopada 1999 r.

Linki zewnętrzne 
 
 
 Dubbing
 TV.com

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 1996
Seriale telewizyjne zakończone w 2000